Wauschkuhn ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Wauschkuhn (* 1945), deutscher Wirtschaftsjournalist, Finanzhistoriker und Buchautor
 Ursula Wauschkuhn (1925–2013), deutsche Künstlerin, siehe Ursula Hasse